Замбия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико (Мексика) во второй раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

1968
Страны на летних Олимпийских играх 1968 года
1968 год в Замбии